Historisch persoon
 Alain Locke (1885-1954), Amerikaans schrijver, filosoof, onderwijzer 
 Bobby Locke (1917-1987), Zuid-Afrikaans golfprofessional
 Gary Locke (politicus) (1950), Amerikaans politicus
 Geneva Locke (1988), een Canadees actrice
 John Locke (filosoof) (1632-1704), Engels filosoof
 John Locke (muzikant) (1943-2006), een Amerikaanse rockmuzikant
 Jonathan Tiernan-Locke (1984), een Engels professioneel wielrenner
 Matthew Locke (1621/1622-1677), Engels componist
 Sondra Locke (1944-2018), Amerikaans actrice, zangeres en filmregisseur
 Spencer Locke (1991), Amerikaanse actrice
 Tembi Locke, Amerikaanse actrice, kunstschilder en schrijfster
Fictieve personen
 John Locke (Lost),  personage uit de televisieserie Lost
Andere
 Locke (film), een Britse film uit 2013